Die Milo South African Challenge 2001 fand vom 27. August bis 2. September 2001 in Johannesburg, Südafrika, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar Preisgeld dotiert.

Vorjahressieger war Lee Beachill, der nicht erneut antrat. Im Finale setzte sich Thierry Lincou gegen Rodney Durbach mit 15:12, 13:15, 15:11, 12:15 und 15:11 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Plätze für Qualifikanten. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2001
PSA World Tour 2001/02
Squashturnier in Johannesburg